Prowokacja – zachowanie

Zobacz też 
 Prowokacja (zespół muzyczny)
 Prowokacja (film)
 Prowokacja (książka)